La città di Teheran, capitale dell'Iran
Teheran, film diretto da Giacomo Gentilomo (1946)
Tehran, album demo degli Offspring (1988)
Teheran, serie televisiva creata da Moshe Zonder (2020)

Persone 
 Álvaro Teherán – cestista colombiano
 Julio Teherán – giocatore di baseball colombiano

Pagine correlate 
 Tehrani